.укр — домен.
 Укр — один з членів племені укрів.